Марк Россе був чинним чемпіоном, але не зумів захистити свій титул, у півфіналі програвши Чакові Адамсу.У фіналі Олександр Волков переміг Чака Адамса з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

1994
Кубок Кремля